Calcolatrice – macchina automatizzata in grado di eseguire calcoli numerici

Informatica 
 Calcolatrice (software) – categoria di programmi per computer
 Calcolatrice (Windows) – programma di calcolo di Microsoft Windows
 Calcolatrice (Apple) – programma di calcolo della Apple Inc.